Сан Хосе Алчичика има више значења:

 Сан Хосе Алчичика (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Алчичика (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику